Banie Mazurskie (plaats), plaats in Polen
 Banie Mazurskie (gemeente), gemeente in Polen